Александр Косенков:
 Косенков, Александр Михайлович (род. 1956) — советский прыгун в воду, бронзовый призёр Олимпийских игр в Монреале.
 Косенков, Александр Фёдорович (1915 — ?) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.